La Alameda puede hacer referencia a:

 La Alameda, localidad española en el municipio Deza, en la provincia de Soria;
 La Alameda, localidad en Sonora, México;
La Alameda, despoblado del municipio Orejana, en la provincia de Segovia;
 La Alameda (2001), una organización sin ánimo argentina;
 La Alameda, un jardín botánico de Gibraltar;
 La Alameda de Gardón, un municipio español;
 La Alameda de Valencia, popular paseo de la ciudad de Valencia;
 Parque La Alameda, un área verde de esparcimiento público en Quito, Ecuador;
Parque de La Alameda San Carlos, Uruguay;
 La Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins, también conocida como La Alameda, en Santiago, Chile.